Спилмен () — англифицированная запись еврейской фамилии Шпильман.
 Спилмен, Джонатан (род. 1956) — английский шахматист, гроссмейстер, шахматный теоретик и литератор.
 Спилмен, Дэниел (род. 1970) — американский математик.